Медаль «В память коронации Императора Николая II» — государственная награда, памятная медаль Российской империи.

Основные сведения 
Медаль «В память коронации Императора Николая II» — памятная медаль Российской империи для награждения лиц, имевших отношение к коронации Николая II. Учреждена 26 мая 1896 года по указу императора Николая II, сообщённого Сенату.

Порядок вручения 
Право на ношение медали предоставлялось лицам обоего пола, а именно:
 Всем лицам, участвовавшим в подготовке и организации торжеств по случаю коронации Николая II и Александры Фёдоровны;
 Всем представителям сословий, присутствовавшим на коронации;
 Всем состоявшим на действительной службе лицам, в том числе нижним чинам, находившимся в Москве во время коронации.
 Работникам Санкт-Петербургского монетного двора, изготавливавшим медали: медальерам, мастеровым, рабочим.
Награждённым выдавалось свидетельство на право ношения медали.

Описание медали 
Медаль сделана из серебра. Диаметр 27 мм. На лицевой стороне медали изображён барельеф лица Николая II. По краю медали вдоль бортика надписи: слева — «», справа — «». На оборотной стороне медали горизонтально расположена надпись в две строки: «». Над надписью изображена большая императорская корона. Внизу реверса дугой расположена дата: «».
Основной тираж изготовлен на Санкт-Петербургском монетном дворе.
Существовуют варианты медали, что связано с тем, что допускалось изготовление медали частными мастерскими. Как правило, они также были изготовлены из серебра, но существуют варианты медали, изготовленные из белого металла. Медали, изготовленные в частных мастерских, могут также отличаться размерами: известны варианты размером 28 мм. Могут быть некоторые отличия в деталях изображения.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — Андреевская.

Изображение медалей

См. также 
 Медаль «В память коронации императора Александра III»

Примечания

Литература 

 

Николай II
Коронация